O rio Paraíso é um curso de água que banha o estado de Goiás, no Brasil. Ele nasce e desagua no município de Jataí.

Paraíso
Geografia de Jataí (Goiás)